

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Fenway Park – parco di Boston, nel Massachusetts
 Fenway–Kenmore – quartiere di Boston, nel Massachusetts
 Fenway Studios – edificio di Boston, nel Massachusetts

Trasporti 
 Fenway Parkway – strada di Boston, nel Massachusetts
 Stazione di Fenway – stazione di Boston, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Fenway Health – associazione LGBT di Boston, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Fenway Sports Group – azienda sportiva statunitense